Yoneyama steht für:

 Yoneyama (Niigata), eine Stadt in der japanischen Präfektur Niigata

Yoneyama ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Yoneyama (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Daisuke Yoneyama (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Yoneyama (1908–1988), japanischer Schwimmer
 Jirō Yoneyama (* 1944), japanischer Autorennfahrer
 Satoshi Yoneyama (* 1974), japanischer Fußballspieler